Dnevnik peut désigner :

Dnevnik, un quotidien économique bulgare ;
Dnevnik, un quotidien macédonien ;
Dnevnik, un quotidien serbe publié à Novi Sad.

Homonymie de titre